Ubu roi, een Frans toneelstuk van Alfred Jarry, dat in 1896 verscheen in Le Livre d'Art
 Ubu (Nepal), een plaats in Nepal